Jütländisch bezeichnet:
 Jütisch

jütländisch bezieht sich auf:
 Jütland
 Jütisch